Bolívia 
Bolivianos — povo boliviano
Boliviano (moeda) —  moeda oficial da Bolívia
712 Boliviana  — asteroide

Desambiguações de gentílicos